.com, een veelgebruikt topleveldomein
 Marshmello, de Amerikaanse producer en dj Chris Comstock, die tevens het pseudoniem Dotcom gebruikte